Kiley ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Kiley (1912–2004), US-amerikanischer Landschaftsarchitekt
 Kevin Kiley (Politiker) (* 1985), amerikanischer Politiker, Rechtsanwalt und Pädagoge
 Moses Elias Kiley (1876–1953), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Milwaukee
 Renee Kiley (* 1983), australische Triathletin
 Richard Kiley (1922–1999), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Tom Kiley (1924–2000), walisischer Fußballspieler

Kiley ist der Ortsname von:
 Alp Kiley, auch Chilei, im Diemtigtal (Schweiz)

Siehe auch: Kylie